Custer je příjmení, většinou spojované s osobou George Armstronga Custera (1839–1876), generála z období Americké občanské války.

Může odkazovat též na:

Osoby
 Boston Custer (1848–1976), bratr George Armstronga Custera
 Elizabeth Bacon Custer (1842–1933), manželka George Armstronga Custera
 Thomas Custer (1845–1876), bratr George Armstronga Custera

Místní jména
 Custer (Michigan)
 Custer (Montana)
 Custer (Jižní Dakota)
 Custer (Washington)
 Custer (Wisconsin)
 Custer County
 Custer Airport, Monroe, Michigan
 Custer City
 Custer National Cemetery, národní památník v Montaně
 Custer National Forest, Montana a Jižní Dakota
 Custer State Park, Jižní Dakota

Externí odkazy